Paulus är ett  romerskt familjenamn med betydelsen den lille, av grekiska Παῦλος, Paulos.

Personer med förnamnet Paulus
 Paulus, apostel
 Paulus brev

Påvar
 Paulus I (700–767), påve från 757
 Paulus II (1417–1471), påve från 1464
 Paulus III (1468–1549), påve från 1534
 Paulus IV (1476–1559), påve från 1555
 Paulus V (1552–1621), påve från 1605
 Paulus VI (1897–1978), påve från 1963
 Johannes Paulus I (1912–1978), påve 1978
 Johannes Paulus II (1920–2005), påve från 1978

Andra utan efternamn
 Paulus av Korset (1694–1775), italiensk präst och ordensgrundare
 Paulus av Thebe (228–343, påstått), egyptisk emerit
 Paulus Diaconus (725–799), langobardisk historieskrivare, benediktinmunk
 Paulus från Egina (625–690, ungefärliga årtal), grekisk läkare
 Paulus från Samosata (omkring 260), biskop av Antiokia
 Paulus Orosius (385–420), kristen historiker och teolog
 Julius Paulus (200-talet), romersk jurist
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus (229 f.Kr.–160 f.Kr.), romersk fältherre

Med efternamn (uarval) 
 Paulus Arajuuri (född 1988), finländsk fotbollsspelare
 Paulus Bor (1601–1669), nederländsk konstnär
 Paulus Melissus (1539–1602), tysk poet och kompositör
 Paulus Pauli (död 1617), svensk biskop
 Paulus Pontius (1603–1658), flamländsk kopparstickare
 Paulus Potter (1625–1654), nederländsk målare
 Paulus Powell (1809–1874), amerikansk politiker
 Paulus Roiha (född 1980), finländsk fotbollsspelare
 Paulus Romare (1865–1913), svensk läroverksadjunkt, målare och grafiker
 Paulus Schiemenz (1856–1936), tysk zoolog, fiskexpert
 Paulus af Uhr (1892–1972), svensk flygofficer och höjdhoppare
 Paulus Utsi (1918–1975), svensk samisk poet och slöjdare

Personer med efternamnet Paulus
 A. S. Mopeli-Paulus (1913–1960), lesothisk författare
 Eduard Paulus (1837–1907), tysk reseskildrare och konstskriftställare
 Friedrich Paulus (1890–1957), tysk generalfältmarskalk
 Heinrich Paulus (1761–1851), tysk teolog, exeget
 Karel Paulus (1933–2003), tjeckoslovakisk volleybollspelare
 Nikolaus Paulus (1853–1930), tysk romersk-katolsk teolog, kyrkohistoriker
 Pearu Paulus (född 1967), estnisk sångare och låtskrivare

Annat
 Paulus, oratorium av Felix Mendelssohn
 Paulus VI:s liturgi, romersk-katolsk liturgi från 1969
 Pauluskyrkan, flera kyrkor
 Paulus kyrka, Helsingfors
 Pauluskyrkan, Tartu, Estland
 Polis Paulus' påskasmäll, svensk film 1925

Geografi

Antarktis
 Paulus Glacier
 Ioannes Paulus II Peninsula
 Joannes Paulus II Coast
 Mount Paulus

USA
 Paulus Hook, område, Jersey City, New Jersey

Se även
 Paul
 Paulina

Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Paulus